Băiceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Băiceni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Băiceni (Todirești), Dorf im Kreis Iași
 Băiceni (Cucuteni), Dorf im Kreis Iași